Ким Смит:
 Смит, Ким (род. 1984) — канадская баскетболистка.
 Смит, Ким (род. 1968) — американская велосипедистка.
 Смит, Ким (род. 1983) — американская актриса и фотомодель.
 Смит, Ким (1952—2009) — австралийская футболистка.
 Смит, Кимберли (род. 1981) — новозеландская легкоатлетка.
 Уолкер-Смит, Ким (род. 1981) — американская певица и автор песен.